José (Francisco) Sanfilippo (1935-), un footballeur argentin
 Federica Sanfilippo (1990-), une biathlète italienne
 Maladie de Sanfilippo
Patronyme italien